Гран-при Аргентины 1981 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1981 года. Состоялся на автодроме Буэнос-Айрес 12 апреля 1981 года. Рикардо Сунино наказан штрафной минутой за срез шиканы.

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Аргентины